Tremore – movimento involontario patologico
 Tremore essenziale – disordini del movimento involontario
 Tremore armonico – lungo rilascio di energia sismica